Anges musiciens, fresques de l'artiste italien de la Renaissance Melozzo de Forlì.
 Anges musiciens, deux tableaux encadrant le tableau de La Vierge aux rochers.
 Vitrail des Anges musiciens, église Notre-Dame de Dives-sur-Mer.